Pearson kan som auktorsförkortning betyda:

 Oliver Paynie Pearson
 Henry Harold Welch Pearson
 Nathan E. Pearson

Robotskapade auktorsförkortningar